Wladimir Krjutschkow ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Krjutschkow (Radsportler) (* 1929), sowjetischer Radrennfahrer 
 Wladimir Alexandrowitsch Krjutschkow (1924–2007), sowjetischer Politiker, Diplomat und Geheimdienstmitarbeiter